

Persone
 Limor Mizrachi – ex cestista israeliana
 Mayer Mizrachi – imprenditore panamense
 Michael Mizrachi – giocatore di poker statunitense
 Moshe Mizrachi – ex cestista israeliano
 Ofir Mizrachi – calciatore israeliano
 Robert Mizrachi – giocatore di poker statunitense

Altro
 Mizrachi o Mizrahì – ebrei orientali provenienti dai paesi del mondo arabo